Рит може бити:

 Рит, мочварно земљиште, мочвара, бара
 Рит (Лукач), насеље у општини Лукач, Република Хрватска